Ди́ма — мужское личное имя; уменьшительная форма, обычно образованная от имени Дмитрий, реже — от имён Вадим, Владимир, Демид, Никодим и др..

Фамилия 
 Дима, Георге (1847—1925) — румынский композитор, хоровой дирижёр и педагог.
 Дима, Игорь Дмитриевич (род. 1993) — молдавский футболист.

Топонимы 
 Дима — древний город в Ахайе.
 Дима — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Дима — ручей в Магаданской области.
 Дима — ручей в Сахалинской области.

Другое 
 «Дима» — фильм 2017 года Светланы Ибатуллиной и Юрия Зырянова, посвящённый Диме Рогачёву.
 Киргиляхский мамонт — известный также как мамонтёнок Дима.

См. также 
 
 Dima — род жуков-щелкунов.
 Дмитрий (значения)

Примечания